Союзы театральных деятелей — общественные организации, существовавшие в СССР, а позднее — в её бывших республиках, государствах-членах СНГ, объединяющие деятелей театра.

 Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)
 Союз театральных деятелей Грузии
 Союз театральных деятелей Белоруссии
 Союз театральных деятелей Украины